5-й Чемпионат Европы по волейболу среди женщин прошёл с 30 августа по 10 сентября 1958 года в трёх городах Чехословакии с участием 12 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 4-й раз в своей истории выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
Чехословакия, СССР, Польша, Румыния, Болгария, Венгрия, Югославия, ГДР, Франция, Нидерланды, ФРГ, Австрия.

Система проведения чемпионата 
12 команд-участниц чемпионата на предварительном этапе были разбиты на четыре группы. 8 команд (по две лучшие из групп) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 8-е. Итоговые 9—12-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах предварительного этапа третьи места.

Предварительный этап

Группа А 
Прага 

 30 августа: ГДР — Франция 3:0 (15:3, 15:13, 16:14).
 31 августа: Чехословакия — Франция 3:0 (15:7, 15:5, 16:14).
 1 сентября: Чехословакия — ГДР 3:0 (15:7, 15:11, 15:10).

Группа В 
Ческе-Будеёвице 

 30 августа: Югославия — ФРГ 3:0 (15:6, 15:3, 15:1).
 31 августа: СССР — Югославия 3:0 (15:3, 15:8, 15:2).
 1 сентября: СССР — ФРГ 3:0 (15:7, 15:6, 15:1).

Группа С 
Прага 

 30 августа: Венгрия — Нидерланды 3:0 (15:11, 15:10, 15:5).
 31 августа: Польша — Венгрия 3:1 (15:5, 13:15, 15:11, 15:10).
 1 сентября: Польша — Нидерланды 3:0 (15:4, 15:12, 15:7).

Группа D 
Либерец 

 30 августа: Румыния — Австрия 3:0 (15:0, 15:3, 15:5).
 31 августа: Румыния — Болгария 3:2 (5:15, 13:15, 17:15, 15:11, 15:12).
 1 сентября: Болгария — Австрия 3:0 (15:0, 15:3, 15:1).

Классификационный раунд 
Прага 

 3 сентября: ФРГ — Австрия 3:2 (15:6, 14:16, 13:15, 15:10, 15:10); Франция — Нидерланды 3:2 (15:10, 9:15, 15:11, 11:15, 15:8).
 5 сентября: Франция — Австрия 3:0 (15:0, 15:0, 15:11).
 6 сентября: Нидерланды — ФРГ 3:0 (15:2, 15:10, 15:5).
 8 сентября: Франция — ФРГ 3:1 (15:4, 15:9, 3:15, 15:6).
 9 сентября: Нидерланды — Австрия 3:0 (15:8, 15:1, 15:9).

Финальный этап 
Прага 

3 сентября
 Югославия — Венгрия 3:1 (15:2, 15:12, 10:15, 18:16); Румыния — ГДР 3:2 (11:15, 11:15, 15:5, 15:2, 15:11); Чехословакия — Польша 3:2 (15:7, 11:15, 12:15, 15:12, 15:11); СССР — Болгария 3:0 (15:7, 15:8, 15:13).

4 сентября
 СССР — Югославия 3:1 (13:15, 15:2, 15:5, 15:2); Польша — Румыния 3:1 (5:15, 15:7, 15:8, 15:8); Чехословакия — Болгария 3:0 (15:4, 15:13, 15:12); Венгрия — ГДР 3:0 (15:8, 15:8, 15:10).

6 сентября
 Чехословакия — Югославия 3:0 (15:4, 15:8, 15:5); Польша — ГДР 3:0 (15:5, 15:1, 15:5); СССР — Венгрия 3:0 (15:8, 15:11, 15:7); Румыния — Болгария 3:1 (14:16, 15:8, 15:12, 15:11).

7 сентября
 Румыния — Югославия 3:1 (15:6, 18:16, 13:15, 15:11); Чехословакия — Венгрия 3:0 (15:3, 15:5, 15:12); СССР — ГДР 3:0 (15:5, 15:6, 15:4); Польша — Болгария 3:1 (15:12, 14:16, 15:8, 16:14).

8 сентября
 Польша — Югославия 3:0 (15:1, 15:11, 15:1); Болгария — ГДР 3:0 (15:2, 15:5, 15:11); Румыния — Венгрия 3:2 (10:15, 15:13, 15:12, 13:15, 15:10); СССР — Чехословакия 3:2 (15:9, 8:15, 15:13, 13:15, 15:11).

9 сентября
 Болгария — Югославия 3:2 (15:5, 10:15, 13:15, 15:10, 15:9); Чехословакия — ГДР 3:0 (15:12, 17:15, 15:0); СССР — Румыния 3:0 (15:4, 15:8, 15:10); Польша — Венгрия 3:1 (15:10, 13:15, 15:6, 15:10).

10 сентября
 ГДР — Югославия 3:1 (15:12, 11:15, 15:13, 15:10); Чехословакия — Румыния 3:1 (15:13, 15:13, 12:15, 15:9); Болгария — Венгрия 3:1 (15:6, 9:15, 15:6, 15:9); СССР — Польша 3:2 (13:15, 6:15, 15:10, 16:14, 15:11).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Милития Еремеева, Александра Чудина, Миньона Хехта, Лидия Стрельникова, Антонина Моисеева, Людмила Мещерякова, Алиса Галахова, Лидия Болдырева, Валентина Варкевич, Антонина Яшина, Анна Вилциня, Тамара Бубчикова. Главный тренер — Алексей Якушев.

 : Соня Голубова, Драгослава Кржижова, Либуше Киселькова, Регина Маталикова, Гана Моравцова, Бела Пацликова, Либуше Свозилова, Надя Шпелинова, Божена Штефлова, Татьяна Улмонова, Сватава Вражелова, Анна Угринова. Главный тренер — Йозеф Чешпива.

 : Кристина Чайковская, Мария Голимовская, Данута Кордачук, Ядвига Косткевич, Мирослава Котула, Халина Ленкевич, Мария Панек, Ванда Полещук, Алиция Шевчик, Барбара Шпыт, Кристина Влецял, Ванда Зажицкая. Главный тренер — Збигнев Шпыт.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов.— Томск: Компания «Янсон», 2001.
 
 

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
1958 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Чехословакии
Спорт в Чехословакии в 1958 году
Чемпионаты Европы в 1958 году
Международные соревнования по волейболу в Чехословакии